Jméno a příjmení František Musil má více nositelů:

 František Musil (* 1964) – český lední hokejista a trenér 
 František Musil (historik) (* 1939) – český historik, vysokoškolský pedagog a kastelolog
 
 František Musil (normalizační politik) (1923–???) – český a československý politik ze severní Moravy, v 70. a 80. letech 20. století poslanec Federálního shromáždění za KSČ
 František Musil (poslanec Říšského sněmu) (???–???) – český politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 František Musil (poválečný politik) (???–???) – český a československý politik ze středních Čech, poválečný poslanec za KSČ
 František Musil (skladatel) (1852–1908) – český hudební skladatel